Schweinsgraben ist ein Gewässername:

 Schweinsgraben (Glan), linker Zufluss des Glan (Nahe) in Lauterecken, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Schweinsgraben (Merkenfritzerbach), linker Zufluss des Merkenfritzerbaches in Hirzenhain-Merkenfritz, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Schweingraben
 Schweinsbach